Глухая — топоним.

Россия 
 Глухая — река в Томской области, приток Васюгана.
 Глухая — река в Томской области, приток Еллёкулунъяха.
 Глухая — река в Кемеровской области, приток Балахонки.
 Глухая — река в Кемеровской области, приток Прямой.
 Глухая — река в Кемеровской области, приток Пачи.
 Глухая — приток Миуса.
 Глухая — деревня в Сухиничском районе Калужской области.

Фамилия 
 Глухая, Катержина (род. 1975) — чешская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную Чехии во второй половине 1990-х годов.

См. также 
 Глухая речка
 Нарушение слуха